Кетов — фамилия; имеет женскую форму Кетова. Известные носители:
 Кетов, Владислав Степанович (творческий псевдоним Вадим АсКетов; род. 1949) — российский путешественник, художник.
 Кетов, Евгений Николаевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Кетов, Николай Михайлович (1877/78—1920) — российский предприниматель, гласный Ново-Николаевской городской думы.
 Кетов, Рюрик Александрович (1928—2020) — офицер-подводник, капитан 1-го ранга, участник Карибского кризиса.

Кетова 
 Кетова, Анастасия Степановна (1918—1999) — врач, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кетово — название населённых пунктов.